Biografies:
 Licomedes d'Atenes, militar atenenc
 Licomedes de Mantinea, militar i home d'estat arcadi
 Licomedes de Rodes, militar rodi
 Mitologia grega:
 Licomedes (pare de Deidamia), rei d'Esciros